Plaats in Indonesië
 Kotakan (Karanganyar), een plaats in het bestuurlijke gebied Demak in de provincie Midden-Java
 Kotakan (Situbondo), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java